Reijo Ruotsalainen (né le  à Oulu en Finlande) est un ancien joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière 
Étant un joueur au petit gabarit, l'atout principal de Ruotsalainen est sa vitesse de patinage. L'ancien entraîneur des Rangers Herb Brooks n'hésite pas à dire de lui qu'il était le meilleur patineur de la LNH à son époque. Il remporte deux fois la Coupe Stanley avec les Oilers, en 1987 et 1990.

Il commence sa carrière en Finlande et rejoint la Ligue nationale de hockey en 1981 après avoir été choisi par les Rangers au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1980 en sixième ronde (). Il joue alors pour le Kärpät Oulu dans le championnat de Finlande (SM-liiga), championnat qu'il remporte avec son club en 1981. Après sa carrière nord-américaine, il signe avec le CP Berne et remporte deux fois le titre de champion de Suisse en 1991 et 1992.

Sur le plan international, il porte 122 fois le maillot de l'équipe de Finlande, remportant notamment la médaille d'argent aux Jeux olympiques d'hiver de 1988 à Calgary. Il représente la Finlande au cours des compétitions suivantes :
 Championnat d'Europe junior en 1976 et 1977 ;
 Championnat du monde junior de 1977 à 1980 ;
 Championnat du monde en 1978, 1979, 1981, 1985 et 1989 ;
 Jeux olympiques d'hiver en 1988 ;
 Coupe du Canada en 1981 et 1987.

Après sa carrière de joueur, il devient entraîneur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1975-1976 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona || 34 || 9 || 15 || 24 || 12|| -||  -|| - || - || -
|-
| 1976-1977 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona || 36 || 23 || 35 || 58 || 14 || 6 || 2 || 6 || 8 || 0
|-
| 1977-1978 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 30 || 9 || 14 || 23 || 4|| -||  -|| - || - || -
|-
| 1978-1979 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 36 || 14 || 18 || 22 || 47|| -||  -|| - || - || -
|-
| 1979-1980 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 30 || 15 || 13 || 28 || 31 || 6 || 5 || 2 || 7 || 0
|-
| 1980-1981 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 34 || 28 || 23 || 51 || 28 || 12 || 7 || 4 || 11 || 6
|-
| 1981-1982 || Rangers de New York || LNH || 78 || 18 || 38 || 56 || 27 || 10 || 4  || 5  || 9  || 2
|-
| 1982-1983 || Rangers de New York || LNH || 77 || 16 || 53 || 69 || 22 || 9 || 4 || 2 || 6 || 6
|-
| 1983-1984 || Rangers de New York || LNH || 74 || 20 || 39 || 59 || 26 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1984-1985 || Rangers de New York || LNH || 80 || 28 || 45 || 73 || 32 || 3 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
| 1985-1986 || Rangers de New York || LNH || 80 || 17 || 42 || 59 || 47 || 16 || 0 || 8 || 8 || 6
|-
| 1986-1987 || CP Berne || LNA || 35 || 26 || 27 || 53 ||  27|| -||  -|| - || - || -
|-
| 1986-1987 || Oilers d'Edmonton || LNH || 16 || 5 || 8 || 13 || 6 || 21 || 2 || 5 || 7 || 10
|-
| 1987-1988 || HV 71 || Elitserien || 40 || 10 || 22 || 32 || 26 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1988-1989 || CP Berne || LNA ||36 || 17 || 29 || 46 ||46 || 9 || 4 || 7 || 11 || 22
|-
| rowspan="2" | 1989-1990 || Devils du New Jersey || LNH || 31 || 2 || 5 || 7 || 14|| -||  -|| - || - || -
|-
| Oilers d'Edmonton || LNH || 10 || 1 || 7 || 8 || 6 || 22 || 2 || 11 || 13 || 12
|-
| 1990-1991 || CP Berne || LNA || 36 || 13 || 25 || 38 || 20 || 10 || 5 || 8 || 13 || 10
|-
| 1991-1992 || CP Berne || LNA || 35 || 7 || 16 || 23 || 24 || 11 || 4 || 6 || 10 || 4
|-
| 1992-1993 || CP Berne || LNA || 31 || 7 || 15 || 22 || 42 || 5 || 0 || 3 || 3 || 29
|-
| 1993-1994 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona || 4 || 1 || 5 || 6 || 6|| -||  -|| - || - || -
|-
| 1993-1994 || Tappara Tampere || SM-Liiga || 6 || 2 || 4 || 6 || 2 || 9 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 1994-1995 || CP Berne || LNA || 19 || 3 || 7 || 10 || 20 || 6 || 1 || 5 || 6 || 4
|-
| 1995-1996 || KalPa Kuopio || SM-Liiga || 16 || 3 || 5 || 8 || 4|| -||  -|| - || - || -
|-
| 1995-1996 || Zürcher SC || LNA || 18 || 4 || 11 || 15 || 4|| -||  -|| - || - || -
|-
| 1996-1997 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona || 17 || 1 || 5 || 6 || 14 || 9 || 0 || 4 || 4 || 0
|-
| 1997-1998 || Kärpät Oulu || 1. Divisioona || 44 || 8 || 23 || 31 || 42 || 14 || 2 || 6 || 8 || 10

|446||107||237||344||180||86||15||32||47||44

|210||77||130||207||183||43||14||29||43||69

|152||71||67||138||116||27||13||8||21||10

|135||42||83||125||88||29||4||16||20||10

| 1976 ||  Finlande -19 ans || Championnat d'Europe -19 ans || 3 || 1 || 0 || 1 || 0||  Médaille de bronze
|-
| 1977 ||  Finlande -20 ans || Championnat du monde -20 ans || 7 || 2 || 3 || 5 || 6 || 
|-
| 1977 ||  Finlande -18 ans || Championnat d'Europe -18 ans || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 || 
|-
| 1978 ||  Finlande -20 ans || Championnat du monde -20 ans || 6 || 3 || 3 || 6 || 2 ||  
|-
| 1978 ||  || Championnat du monde || 10 || 2 || 0 || 2 || 2 || 
|-
| 1979 ||  Finlande || Championnat du monde || 6 || 2 || 0 || 2 || 0 || 
|-
| 1979 ||  Finlande -20 ans || Championnat du monde -20 ans || 6 || 0 || 3 || 3 || 0 || 
|-
| 1980 ||  Finlande -20 ans || Championnat du monde -20 ans || 5 || 4 || 3 || 7 || 2 ||  Médaille d'argent
|-
| 1981 ||  Finlande || Championnat du monde || 8 || 3 || 2 || 5 || 4 || 
|-
| 1981 ||  Finlande || Coupe Canada || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || 
|-
| 1985 ||  Finlande || Championnat du monde || 10 || 0 || 4 || 4 || 6 || 
|-
| 1987 ||  Finlande || Coupe Canada || 4 || 0 || 0 || 0 || 2|| 
|-
| 1988 ||  Finlande || Jeux olympiques || 8 || 4 || 2 || 6 || 0 ||  Médaille d'argent
|-
| 1989 ||  Finlande || Championnat du monde || 10 || 2 || 4 || 6 || 6 ||

Palmarès 
 Champion de Finlande en 1981 avec Kärpät Oulu
 Vainqueur de la Coupe Stanley en 1987 et 1990 avec les Oilers d'Edmonton
 Champion de Suisse en 1989, 1991 et 1992 avec le CP Berne
  Médaille d'argent au championnat du monde junior en 1980 avec la Finlande
  Médaille d'argent aux Jeux olympiques d'hiver en 1988 avec la Finlande

Honneurs personnels 
 Il remporte à deux reprises (1981 et 1982) le trophée Pekka-Rautakallio en tant que meilleur défenseur de la SM-liiga.
 En l'an 2000, il se voit se voit décerner le titre de Jääkiekkoleijona (« Lion du hockey sur glace ») numéro 122 en étant admis au temple de la renommée du hockey finlandais.
 Le Kärpät Oulu a retiré son numéro 10.

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1960
Naissance à Oulu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HV 71
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Tappara
Joueur du CP Berne
Joueur du ZSC Lions
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Médaillé d'argent olympique finlandais
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Kalevi-Numminen
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Gagnant du trophée Juha-Rantasila